Stroe se poate referi la:


Nume de familie 
 Aurel Stroe
 Constantin Stroe
 Corneliu Stroe
 Nicolae Stroe
 Radu Stroe
 Roxana Stroe

Prenume 
 Stroe S. Belloescu
 Stroe Buzescu

Denumiri geografice 
 Râul Stroe

Vezi și 
 Stroești (dezambiguizare)
 Stroiești (dezambiguizare)
 Stroevo, Plovdiv

 Luca Stroici
 Pârâul Stroiei

Nume de familie:
 Stroescu (nume de familie)
 Stroici (nume de familie)
 Aleksei Stroev
 Serghei Stroenco
 Alfredo Stroessner
 Manole Stroici
 Vasile Stroiescu

Nume de familie românești